Windthorst peut désigner : 

 Ludwig Windthorst, un homme politique allemand.
 Windthorst, une petite ville située à la limite des comtés d'Archer et de Clay, au Texas, aux États-Unis.
 , une communauté dans la province de Saskatchewan au Canada.
 L'ancien nom de Nova Topola (Gradiška) en Bosnie-Herzégovine.